Пётр Ю́льевич Шмидт (23 декабря 1872, Санкт-Петербург — 25 ноября 1949 Ленинград) — русский и советский , .

Биография 
Пётр Юльевич Шмидт получил среднее образование в гимназии К. И. Мая, высшее — на естественном отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, который закончил в 1895 г. Занимался в лаборатории профессора В. М. Шимкевича и В. Т. Шевякова. С 1877 г. состоял ассистентом при кафедре зоологии Санкт-Петербургских Высших женских курсов. Путешествовал по Семиречью, по северу России, а в 1899—1902 гг. и 1908—1910 гг. на Дальнем Востоке, участвовал в Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского, где он возглавлял зоологический отдел. В 1906 году награждён наградой Императорского Русского географического общества золотой медалью имени Петра Петровича Семёнова.

В 1906—1930 годах — профессор Сельскохозяйственного института в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

В 1914—1931 годах одновременно работал в Зоологическом музее АН СССР.

В 1938 году вместе с группой сотрудников Зоологического института АН СССР П. Ю. Шмидт был арестован органами НКВД из-за того, что они имели нерусские фамилии.
П. Ю. Шмидт проходил по делу о шпионаже в пользу Германии и Японии на том основании, что он был в научных командировках в Берлине и Токио.
После допросов, в ходе которых 66-летнему профессору выбили зубы, П. Ю. Шмидт подписал протокол как того требовали следователи НКВД и еще добавил, что он также является итальянским шпионом, поскольку его дочь живет в Италии.
В конечном итоге П. Ю. Шмидт был выпущен на свободу и смог продолжить свою научную деятельность.

В 1930—1949 годах — учёный секретарь Тихоокеанского комитета АН СССР.

Семья 
 Супруга — Вера Оттоновна Шмидт (в девичестве Рейнезер). Поженились в 1896 году. Она помогла в освобождении Петра Юльевича в 1938 году, но сама не выдержала испытаний после его освобождения и скончалась 6 сентября 1940 года
 Сын — Георгий, родился в 1897 году.
 Дочь — Татьяна, родилась в 1901 году. Вышла замуж за итальянского учёного и жила в Италии.

Вклад в науку 
До 1900 года научные интересы П. Ю. Шмидта находились в областях изучения членистоногих, систематики пауков, морфологии низших многоножек и фауны беспозвоночных Семиречья. Ещё в университете в 1895 году он получил за исследование многоножек золотую медаль.

Наибольшую известности получили работы П. Ю. Шмидта выполненные после 1900 года, когда он начал заниматься изучением фауны рыб Тихого океана и ихтиологией в более широком плане.

П. Ю. Шмидт первым наблюдал анабиоз у дождевых червей, наступавший при их высушивании.
Перевел сочинения К. Келлера, К. Куна и др.
Под руководством П. Ю. Шмидта издана «Малая биологическая энциклопедия» (1924).

Память 
Именем П. Ю. Шмидта названы несколько видов рыб северной части Тихого океана:
 Salvelinus schmidti — носатый голец Шмидта.
 Lepidion schmidti — большеголовый лепидион Шмидта.
 Leuroglossus schmidti — дальневосточная серебрянка Шмидта, многочисленная в северной части Тихого океана.
 Lycogrammoides schmidti — слизеголов Шмидта, ареал — Охотское море.
 Eumicrotremus schmidti — колючий круглопер Шмидта, ареал — Охотское море.
 Anisogammaruss schmidti — представитель разноногих ракообразных из осушной зоны восточного побережья Камчатки также назван в честь П. Ю. Шмидта.
 Горный хребет на острове Уруп в Курильской гряде назван в честь Петра Шмидта.

Труды 
 Schmidt P. Ueber das Leuchten der Zuckmücken Zool. Jahr. , вып. VIII, 1892
 Schmidt P. Beiträge zur Kenntn. der niederen Myriapoden Zeit. wis. Zool., LIX, 1895
 Schmidt P. Beitrag zur Kenntnis Laufspinnen (Araneae, Citigradae Thor.) Russlands // Zool. Jahrb. Abt. Syst. 1895. Bd. 8. H. 4. S. 439 484.
 Материалы к познанию фауны Семиреченской области Записки Западно-Сибирского отделения Императорского русского географического общества, 1896
 Рыбы восточных морей Российской империи , Санкт-Петербург, 1904
 Морские промыслы острова Сахалин , Санкт-Петербург, 1905
 Работы Зоологического отдела на Камчатке в 1908—1909 гг.  // Камчатская экспедиция Федора Павловича Рябушинского… Русского Географич. общества. Зоологич. отдел, в. 1 М., Типографія Т-ва Рябушинских, 1916
 Анабиоз  П. — М., 1923
 Душевная жизнь животных и её исследование. M.-Л., 1929
 Организм среди организмов  Москва — Ленинград, Изд-во АН СССР, 166, [2] c. : ил. 1941
 Рыбы Тихого океана. Очерк современных теорий и воззрений на распространение и развитие фауны рыб Тихого океана , М., 1948
 Рыбы Охотского моря , М., 1950

Примечания

Источники 
 
 
 Шмидт Петр Юльевич  (фотография) Александровск-Сахалинский
 Петр Юльевич Шмидт 1872—1949 выдающийся русский зоолог и ихтиолог профессор учился в гимназии К.Мая в 1880—1891  Виртуальный проект «Общество Друзей Школы Карла Мая»
 Шмидт Петр Юльевич  ВНИРО
 Берг Л. Памяти П. Ю. Шмидта «Изв. Всес. географического общества», 1950, т. 82, в. 5
 Световидов А. Н. Памяти Петра Юльевича Шмидта (1872—1949) // Известия ТИНРО. — 1951. — Т. 35. — С. 209—210.
 Токранов А. М. Петр Юльевич Шмидт — выдающийся исследователь Северной Пацифики  // Пятые Международные исторические и Свято-Иннокентьевские чтения «К 270-летию выхода России к берегам Америки и начала освоения Тихого океана (1741—2011)» : материалы : 19-20 окт. 2011 г. — Петропавловск-Камчатский, 2012. — С. 197—799. — Библиогр. : с. 199.
 Ушаков П. Петр Юльевич Шмидт в кн.: Исследования дальневосточных морей СССР, [т.] 2, — С. 3. М.—Л., 1950

Выпускники школы Карла Мая
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского аграрного университета
Репрессированные в СССР
Награждённые Золотой медалью имени П. П. Семёнова